Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија III међународни је турнир у хокеју на леду најнижег ранга који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење се одржало у Кејптауну, у Јужноафричкој Републици од 15. до 21. априла 2013. године уз учешће 6 екипа. Победник турнир је екипа домаћина Јужне Африке која је тиме обезбедила пласман у виши ранг такмичења у 2014. години — Дивизију II Група Б. Квалификације су одржане у Абу Дабију (УАЕ) од 14. до 17. октобра 2012. на којима су пласман на завршни турнир обезбедиле селекције домаћина УАЕ и Грчке.

Учесници 
Завршни турнир

Учесници квалификационог турнира

Квалификациони турнир 
Сатница је по локалном времену (УТЦ+4)

Финални турнир 
Сатница је по локалном времену (УТЦ+1)

Статистика финалног турнира 
најбољи играчи турнира по избору стручног савета организатора:
 Најбољи голман:  Микел Велтер (ЛУК)
 Најбољи нападач:  Ри Понг-Ил (ДРК)
 Најбољи одбрамбени играч:  Џошуа Рајнеке (ЈАР)

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2013.
 Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија II
 Хокеј на леду

Референце

Спољашње везе 

 Службена статистика на сајту ИИХФ

Светска првенства у хокеју на леду
Спорт у Јужноафричкој Републици
Хокеј на леду у 2013.